PIS může být zkratka:
 Pražská informační služba – nezisková organizace pro podporu cestovního ruchu
 Právo a spravedlnost – polská politická strana